Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2023 vond plaats van maandag 2 tot en met zondag 8 januari 2023 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 36e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Auckland 2023. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Serena Williams was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Cori Gauff uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Spaanse kwalificante Rebeka Masarova in twee sets. Gauff wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Auckland op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 34.228 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij vervolgens nog eens de halve finale, die zij verloor van de Spaanse Rebeka Masarova.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelhoudsters Asia Muhammad en Taylor Townsend hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Caroline Dolehide en Erin Routliffe, strandde al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Miyu Kato en Aldila Sutjiadi won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste wildcard-koppel Leylah Fernandez en Bethanie Mattek-Sands in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Japanse Kato had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Indonesische Sutjiadi drie.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Viktória Kužmová uit Slowakije – zij bereikten de halve finale, die zij verloren van de latere winnaressen.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Auckland 2023
Auckland